Степа́новка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Степановка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Степановка — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.
 Степановка — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Степановка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
Степановка — название до 2003 года села Курмансай Мартукского района Актюбинской области.

Молдавия 
 Степановка — прежнее название села Штефанешты Штефан-Водского района.

Россия 
Амурская область
 Степановка — село в Октябрьском районе, упразднено в 2004 году.

Башкортостан
 Степановка — деревня в Альшеевском районе.
 Степановка — деревня в Аскинском районе.
 Степановка — село в Аургазинском районе.
 Степановка — село в Бижбулякском районе, Кош-Елгинский сельсовет.
 Степановка — село в Бижбулякском районе, Михайловский сельсовет.

Воронежская область
 Степановка — посёлок в Верхнехавском районе.
 Степановка — хутор в Подгоренском районе.

Иркутская область
 Степановка — деревня в Иркутском районе.

Калужская область
 Степановка — деревня в Мосальском районе.
 Степановка — деревня в Ферзиковском районе.

Красноярский край
 Степановка — деревня в Ирбейском районе.

Курская область
 Степановка — деревня в Горшеченском районе.
 Степановка — село в Рыльском районе.

Липецкая область
 Степановка — деревня в Задонском районе.
 Степановка — деревня в Лебедянском районе.

Мордовия
 Степановка — деревня в Атюрьевском районе.

Московская область
 Степановка — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Степановка — деревня в Серебряно-Прудском районе.

Нижегородская область
 Степановка — посёлок в Вознесенском районе.

Новосибирская область
 Степановка — деревня в Куйбышевском районе.

Омская область
 Степановка — деревня в Кормиловском районе.
 Степановка — деревня в Любинском районе.
 Степановка — деревня в Русско-Полянском районе.
 Степановка — деревня в Саргатском районе.

Оренбургская область
 Степановка — село в Переволоцком районе.
 Степановка — село в Ташлинском районе.

Орловская область
 Степановка — деревня в Верховском районе.
 Степановка — деревня в Должанском районе.
 Степановка — деревня в Свердловском районе.

Пензенская область
 Степановка — село в Бессоновском районе.

Пермский край
 Степановка — деревня в Куединском районе, Бикбардинское сельское поселение.
 Степановка — деревня в Куединском районе, Шагиртское сельское поселение.

Приморский край
 Степановка — село в Кировском районе.

Рязанская область
 Степановка — деревня в Ермишинском районе.
 Степановка — деревня в Михайловском районе.
 Степановка — село в Спасском районе.

Самарская область
 Степановка — село в Камышлинском районе.
 Степановка — село в Кинель-Черкасском районе.

Саратовская область
 Степановка — посёлок в Дергачёвском районе, упразднён в 2000 г.
 Степановка — деревня в Ртищевском районе.

Тамбовская область
 Степановка — посёлок в Никифоровском районе.
 Степановка — село в Ржаксинском районе.

Татарстан
 Степановка — село в Буинском районе.
 Степановка — деревня в Мензелинском районе.
 Степановка — деревня в Рыбно-Слободском районе.

Томская область
 Степановка — посёлок в Верхнекетском районе.
 Степановка — микрорайон в черте Томска.

Тульская область
 Степановка — деревня в Богородицком районе.
 Степановка — деревня в Куркинском районе.

Тюменская область
 Степановка — деревня в Вагайском районе.

 Ульяновская область
 Степановка — посёлок в Барышском районе.
 Степановка — село в Сурском районе.

Челябинская область
 Степановка — деревня в Октябрьском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Степановка — село в Нижнегорском районе.
 Степановка — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
Винницкая область
 Степановка — село в Винницком районе.
 Степановка — село в Тепликском районе.
Днепропетровская область
 Степановка — село в Криничанском районе.
 Степановка — село в Магдалиновском районе.
 Степановка — село в Томаковском районе.

Донецкая область
 Степановка — село в Александровском районе.
 Степановка — село в Константиновском районе.
 Степановка — село в Марьинском районе.
 Степановка — село в Волновахском районе.
 Степановка — село в Шахтёрском районе.

Житомирская область
 Степановка — село в Емильчинском районе.
 Степановка — село в Лугинском районе.

Запорожская область
 Степановка — село в Гуляйпольском районе.

Ивано-Франковская область
 Степановка — село в Калушском районе.

Киевская область
 Степановка — село в Васильковском районе.
 Степановка — село в Иванковском районе.

Кировоградская область
 Степановка — село в Александрийском районе.
 Степановка — село в Бобринецком районе.
 Степановка — село в Ольшанском районе.
 Степановка — село в Устиновском районе.

Луганская область
 Степановка — село в Перевальском районе.

Николаевская область
 Степановка — село в Баштанском районе.
 Степановка — село в Веселиновском районе.

Одесская область
 Степановка — село в Березовском районе.
 Степановка — село в Лиманском районе.
 Степановка — село в Любашёвском районе.
 Степановка — село в Окнянском районе.
 Степановка — село в Подольском районе.
 Степановка — село в Раздельнянском районе.

Полтавская область
 Степановка — село в Великобагачанском районе.
 Степановка — село в Диканьском районе.
 Степановка — село в Полтавском районе.
 Степановка — село в Семёновском районе.
 Степановка — село в Чутовском районе.

Ровненская область
 Степановка — село в Здолбуновском районе.

Сумская область
 Степановка — село в Белопольском районе.
 Степановка — село в Бурынском районе.
 Степановка — посёлок городского типа в Сумском районе.
 Степановка — село в Ямпольском районе.

Харьковская область
 Степановка — село в Краснокутском районе.
 Степановка — село в Лозовском районе.
 Степановка — село в Сахновщинском районе.

Херсонская область
 Степановка — село в Херсонском городском совете.

Хмельницкая область
 Степановка — село в Белогорском районе.
 Степановка — село в Чемеровецком районе.

Черкасская область
 Степановка — село в Драбовском районе.

Черниговская область
 Степановка — село в Борзнянском районе.
 Степановка — село в Менском районе.

Черновицкая область
 Степановка — село в Заставновском районе.

Реки 
 Степановка (приток Иртыша) — в Омской области.
 Степановка (приток Чаньвы) — в Пермском крае.
 Степановка (приток Шегарки) — в Томской области.
 Степановка (приток Андармы) — в Томской области.

См. также 
 Степановка 1-я
 Степановка 2-я
 
 
 
 Степанцы
 Ефремово-Степановка
Греково-Степановка